Puglisi ist der Familienname folgender Personen:

 Cayetano Puglisi (1902–1968), argentinischer Tangogeiger, Bandleader und Komponist
 Fabrizio Puglisi (* 1969), italienischer Jazzbassist
 Giuseppe Puglisi (1937–1993), sizilianischer Priester und Anti-Mafia-Aktivist
 Lino Puglisi (1930–2012), italienischer Sänger (Bariton) und Schauspieler
 Marcello Puglisi (* 1986), italienischer Automobilrennfahrer
 Salvatore M. Puglisi (1912–1985), italienischer Archäologe